Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2021 war ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. März 2021 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Argentina Open gespielt. Diese gehörten zur Kategorie der ATP Tour 250, während das Turnier in Rotterdam zur höher dotierten Kategorie ATP Tour 500 zählte.

Gaël Monfils war Titelverteidiger im Einzel. Im Doppel waren Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut im Vorjahr siegreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 980.580 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.117.900 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 27. Februar und 28. Februar 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF)
  (PDF)
  (PDF)
  (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Rotterdam